

Carriera 
In seguito allo scioglimento del Cosenza Futsal dopo appena due partite di campionato, nell'ottobre 2015 fa ritorno al Thiene Zanè con cui aveva vinto un campionato di Serie B nel 2012-13 (quando la società si chiamava Zanè Vicenza).

Palmarès
Campionato di Serie A2: 3
Zanè Vicenza: 2012-13
New Team FVG: 2013-14
Atletico Belvedere: 2014-15

Note